Skvallertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skvallertjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Skvallertjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun, 
Skvallertjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (6,67 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn